Alexander Bay (Canadá) — assentamento no Canadá
 Alexander Bay (África do Sul) — cidade na África do Sul

Desambiguações de topônimos